Натуральне число 2028
 2028 рік до нашої ери
 2028 рік нашої ери